een biljet van vijf euro
een biljet van vijf Nederlandse gulden
Vijfguldenstuk, een munt van vijf Nederlandse gulden